La «Canción del general Kim Il Sung»  es una canción norcoreana escrita por Kim Won-gyun en el año 1946.

Esta es una de las canciones más conocidas de Corea del Norte, en la cual se le rinde honores al fundador y Presidente Eterno de este país Kim Il Sung.

Letra

Referencias 

Canciones de 1946
Canciones en coreano
Cultura de Corea del Norte
Música de Corea del Norte
Kim Il-sung